Dorochow () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Semjonowitsch Dorochow (1762–1815), russischer Generalleutnant  und Partisanenführer
 Stepan Dmitrijewitsch Dorochow (1913–1966), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wladimir Wjatscheslawowitsch Dorochow (* 1954), sowjetischer Volleyballspieler